Dalla Torre kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Wilhelm von Dalla Torre

Auktorsförkortningar